Noi tre – film di Pupi Avati
 Noi Tre – gruppo musicale italiano blues-rock degli anni '60